Příjmení Kouřil nosí více významných osobností:

 Dáša Kouřilová (* 1973) – česká herečka, moderátorka a speaker
 Dušan Kouřil Jr. (* 2002) – český automobilový závodník
 Ivan Kouřil (* 1959) - český hokejový brankář
 Jan Kouřil (1957–???) – český fotbalový záložník
 Jaroslav Kouřil (1913–1981) – český katolický kněz, vysokoškolský pedagog, teolog a pastoralista
 Martin Kouřil (* 1991) – český fotbalový obránce
 Miloš Kouřil (1932–2013) – český archivář a historik
 Miroslav Kouřil (* 1960) – český fotbalista, útočník a fotbalový trenér
 Miroslav Kouřil (scénograf) (1911–1984) – český scénograf, komunistický funkcionář a spoluautor koncepce financování divadel v Československu
 Pavel Kouřil (* 1950) – český archeolog a historik
 Vít Kouřil (* 1975) – český novinář
 Vladimír Kouřil (* 1944) – český jazzový publicista